Das Engie Open Saint-Gaudens 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Saint-Gaudens. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 13. bis 19. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Saint-Gaudens